Грушкі́вка — село в Україні, у Катеринопільському районі Черкаської області. Населення становить 317 осіб.

Посилання 
 
 Погода в селі Грушківка 

Села Черкаської області